Johannes-Rau-Platz ist: 

 Johannes-Rau-Platz (Wuppertal): ein innerstädtischer Platz in Wuppertal, Stadtbezirk Barmen
 Johannes-Rau-Platz (Düsseldorf): ein innerstädtischer Platz in Düsseldorf, Stadtbezirk Altstadt